N135 peut faire référence à :
 Route nationale 135 en France ;
 Ligne de bus Noctilien N135 de la RATP.